Дуда́р Соломо́нович Хаха́нов (4 июля 1921, Цхинвал — 26 декабря 1995, Владикавказ) — советский осетинский и российский композитор, скрипач, дирижёр, музыковед и музыкально-общественный деятель; педагог, профессор,  (1973). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1974). Член ВКП(б) с 1942 года.

Один из крупнейших осетинских композиторов. Автор: 13 симфоний, 4 опер, автор первой осетинской оперетты «Хандзериффа», автор первого осетинского балета «Ацамаз и Агунда» и балета «Хетаг», 3 кантат, 5 концертов, многочисленных произведений камерной, вокальной, инструментальной музыки, а также музыки к кинофильмам и театральным постановкам.

Биография 
Родился  года в г. Цхинвал, Южной Осетии.

В 1937—1940 гг. — артист оркестра Юго-Осетинского государственного драматического театра им. К. Хетагурова.

В 1940—1942 гг. — студент Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили по классу скрипки (педагог проф. О. Ледник).

В 1942—1947 гг. — заведующий музыкальной частью Юго-Осетинского драматического театра, преподаватель детской музыкальной школы.

В 1947 году окончил теоретико-композиторский факультет Тбилисской консерватории по классу композиции (педагог проф. И. И. Туския).

В 1952—1954 гг. — художественный руководитель Северо-Осетинского государственного ансамбля песни и танца.

В 1954—1957 гг. — художественный руководитель Государственного ансамбля песни и танца Южной Осетии.

Так же в 1954—1957 гг. являлся депутатом Цхинвальского горсовета. Неоднократно избирался членом Ревизионных комиссий Союзов композиторов РСФСР и СССР.

В 1955—1958 гг — преподаватель теоретических дисциплин 2-го музыкального училища в Тбилиси.

В 1958 году поступил в аспирантуру Тбилисской консерватории.

В 1961—1964 гг. — художественный руководитель Ансамбля песни и танца Южной Осетии.

В 1964—1965 гг. — художественный руководитель Северо—Осетинской государственной филармонии.

В 1961—1968 гг. — являлся председателем правления Союза композиторов СОАССР.

В 1975—1987 гг. — старший научный сотрудник Северо-Осетинского научно-исследовательского института истории, филологии и экономики.

В 1986—1988 гг. — художественный руководитель Ансамбля песни и танца «Симд». Много дирижировал, в том числе и свои произведения.

Член Союза композиторов СССР с 1953 года.

Скоропостижно скончался 26 декабря 1995 года во Владикавказе. Похоронен в г. Цхинвал.

Произведения 
Балеты:
 «Хетаг», в 2-х действиях, либретто А. Хадарцевой по мотивам одноименной поэмы К. Хетагурова (1963, поставлен в 1979);
 «Ацамаз и Агунда», одноактный, либретто Д. Туаева по мотивам нартского эпоса (1961),

Оперы:
 «Ханты цагъд», в 2-х действиях, либретто С. Кайтукова (1975),
 «Осетинская мелодия» (1976),
 «Огни в горах», в 2-х действиях, либретто М. Цагараева и И. Шароева по мотивам повести М. Цагараева «Пастух Черной горы» (1980),
 «Кавказская горлинка», либретто Д. Темиряева (1985);

Оперетты:
 «Хандзериффа», в 3-х действиях, либретто М. Шавлохова (1948),
 «Вольная борьба», в 2-х действиях, либретто Г. Хугаева (1962),
 «Хамат и Зарина», в 2-х действиях, либретто Н. Кадзовой (1963),
 «Наши дети и невестки», в 2-х действиях, либретто Н. Арешидзе (1966),
 «Репейник», в 3-х действиях, либретто С. Хачирова (1967),
 «Девушка на выданье», либретто Г. Бицоева и К.Ходова(1980);

Для оркестра:
 Симфония № 1 «Молодёжная» в 4-х частях (1960)
 Симфония № 2 «В. И. Ленин» (1969)
 Симфония № 3 (1976)
 Симфония № 4
 Симфония № 5 «Коста Хетагуров» (1979)
 Симфония № 6 (1982)
 Симфония № 7
 Симфония № 8
 Симфония № 9
 Симфония № 10 «Симфония-концерт» для фортепиано и симфонического оркестра (1988)
 Симфония № 11 (1992)
 Симфония № 12 «Трагедия Южной Осетии» (1992)
 Симфония № 13

Вокально-симфонические:
 Кантата для солистов, хора и оркестра «Слава труду» на слова Г. Дзугаева (1954),
 Кантата «Живи и здравствуй Иристон»
 Кантата «Торжественная песнь», для солистов, хора и оркестра, слова Г. Плиева
 Оратория «Певец народа», для солистов, хора и оркестра народных инструментов на слова Г. Дзугаева (1959)

Концерты:
 Концерт для осетинской гармоники с оркестром (1970)
 Концерт для голоса с оркестром
 Концерт для с скрипки с оркестром (1952)
 Концерт для виолончели с оркестром
 Концерт для трубы с оркестром (1985)

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1974).
 Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1957).
 Заслуженный деятель искусств Северо-Осетинской АССР (1960).
 Государственная премия Северо-Осетинской АССР им. К. Л. Хетагурова (1969, за Симфонию № 2).
 Кандидат искусствоведения (1973).
 Медаль «За оборону Кавказа».
 Медаль «За доблестный труд».

Примечания

Ссылки 
 Дудар Хаханов

Члены КПСС
Депутаты городских советов Грузинской ССР
Лауреаты премии имени Коста Хетагурова (Северная Осетия)
Осетинская музыка